Петр Владимирович Иващук (род. 1951) — генеральный директор общества «Научно-производственная агрофирма „Жемчужина Подолья“», Хмельницкая область, Герой Украины (2004).

Биография 
Родился 1 июля 1951 года.

Окончил Квитневскую среднюю школу. Был членом КПСС, в настоящее время — член Народной Партии Украины.

Высшее образование, кандидат сельскохозяйственных наук — кандидатская диссертация «Оптимизация технологии выращивания кукурузы на зерно в условиях Западных лесостепей Украины» (Подольский государственный аграрный университет, 2007).

В сентябре 1985 года стал заместителем председателя колхоза «Украина» и секретарём парткома в с. Квитневое (до 1966 года — село Бесовка).

14 июля 1988 года возглавил колхоз «Украина», которым руководит по сей день:
 с сентября 1992 года по январь 1998 года колхоз «Украина» существовал как агрофирма «Украина»,
 с января 1998 года по апрель 2003 года агрофирма «Украина» была переименовна в ТОО племзавод «Квитневое»,
 с апреля 2003 года — Научно-производственная агрофирма «Жемчужина Подолья» ().

C этого времен Пётр Иващук является генеральным директором этого сельскохозяйственного предприятия, находящегося в с. Квитневое, Белогорского района Хмельницкой области.

Депутат Хмельницкого областного совета (с 2006).

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 21 августа 2004 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного комплекса, достижение стабильных высоких показателей в производстве сельскохозяйственной продукции, многолетний самоотверженный труд).
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (11.2009).

Примечания

Ссылки 
 Іващук Петро Володимирович 

 «Собиратели земель»
 Гіркий цукор подільської "Перлини"  

Члены КПСС